Друк (мифология) — персонаж бутанской мифологии; национальный символ Бутана.
 Друк, Владимир Яковлевич (род. 1957) — русский поэт, литератор и изобретатель, специалист по информационной архитектуре.
 Друк, Мирча Георгиевич (род. 1941) — премьер-министр МССР (1990—1991).